Pedregoso puede referirse a:
 Pedregoso (España), aldea española de la parroquia y municipio de Begonte, provincia de Lugo, Galicia.
 Pedregoso (México), localidad mexicana del municipio de Pinos, del estado de Zacatecas.